Der Dreiband Grand Prix 2002/2 war das 80. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 27. bis zum 31. März 2002 im portugiesischen Porto statt.

Das CEB/BWA-Turnier wurde als „TAÇA DA EUROPA 2002“ ausgetragen.

Geschichte 
Frédéric Caudron gewann in Porto seinen zweiten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er den Griechen Nikos Polychronopoulos mit 3:2 Sätzen. Platz drei belegten gemeinsam Torbjörn Blomdahl und Daniel Sánchez.

Turniermodus 

Von der Qualifikationsrunde sind Ergebnisse nicht bekannt. Das Hauptturnier wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2002/2
Karambolageveranstaltung 2002
Billardturnier in Porto